lumen
 widoczność graniczna (astronomia)
 Liga Mistrzów UEFA
 Lean management – strategia zarządzania

Zobacz też 
 LM